Ранчо Салдања има више значења:

 Ранчо Салдања (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Салдања (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику